Könner ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Könner (1921–2008), deutscher Verlagslektor und Schriftsteller
 Dora Kahlich-Könner (1905–1970), österreichische Anthropologin
 Manuel Könner (1885–1968), deutscher römisch-katholischer Bischof
 Norbert Könner (* 1966), deutscher Jazzmusiker